Burma Road steht für folgende Straßen:

 Burma Road (Israel), Verbindungsstraße zwischen Tel Aviv und Jerusalem
 Burmastraße, Verbindungsstraße von Burma nach China